Вилкицки може да се отнася за:

 Андрей Вилкицки (1858 – 1913) – руски хидрограф, геодезист;
 Борис Вилкицки (1885 – 1961) – руски хидрограф, геодезист;
 връх Вилкицки, на западното крайбрежие на Северния остров на Нова земя;
 залив Вилкицки  на Баренцово море, на западното крайбрежие на Северния остров на Нова земя;
 ледник Вилкицки на западното крайбрежие на Северния остров на Нова земя, спускащ се от изток в залива Вилкицки;
 нос Вилкицки  на брега на залива Чекин, на източното крайбрежие на Северния остров на Нова земя;
 нос Вилкицки  на северния бряг на Северния остров на Нова земя;
 остров Вилкицки  в Карско море, в северозападната част на Енисейския залив;
 остров Вилкицки  в Източносибирско море, в о-ви Де Лонг;
 о-ви Вилкицки , 15 острова в Карско море, в северозападната част на архипелага Норденшелд.
 о-ви Вилкицки  в море Лаптеви, край североизточния бряг на полуостров Таймир;
 проток Вилкицки – () свързващ Карско море с море Лаптеви